Ро́тмистр (, от  — кавалерийский отряд и  — начальник) — старший обер-офицерский чин, в кавалерии, в русском войске были и в пехоте, позднее воинское звание в вооружённых силах некоторых государств; лицо, имевшее данный чин (звание).

Россия 
В войске России ротмистры появились в XVII веке в полках нового строя. Чин присваивался только на время службы приказами Русского царя.
По отписке и по книгам из Белагорода окольничего и воевод князя Григорья Григорьевича Ромодановского с товарыщи октября в 15 день нынешнего 171-го году Белогородцкого полку [8] великого государя ратных людей по их смотру сентября в 18 день нынешняго же 171-го году на лицо.
Стряпчей 1 ч., дворян 2 ч., жильцов 6 ч., голов 3 ч., есаулов 46 ч., завоеводчиков 75 ч.; /24 л./ всего 133.Капейного строю.В 1-м полку.Маеор Петр Дмитреев сын Стромичевской, а у него в полку: ротмистр 1 ч., капитан и порутчик 1 ч., порутчиков 5 ч., прапорщиков 8 ч., квайтеймейстров 5 ч., обозных 2 ч., копейщиков 560 ч.; всего 583 ч.
Во 2-м полку.Полуполковник Еремей Ондреев сын Марлент, /25 л./ а у него в полку: маеор 1 ч., ротмистров 4 ч., …
В Российской империи ротмистр — старший обер-офицерский чин в кавалерии. В 1730—1731 годах с созданием тяжёлой кавалерии по немецкому образцу (кирасиры) появились новые названия чинов, среди которых фигурировал и ротмистр, соответствующий IX классу Табели о рангах.

Ротмистром иногда назывался войсковой есаул при войсковом наказном атамане Донского казачьего войска. В 1798—1800 годы особые наименования казачьих офицерских чинов были приравнены в рангах к офицерам армейских гусарских полков, сохранив свои прежние названия. Так, чин есаула был приравнен к чину ротмистра в кавалерии. Как правило, такой ротмистр-есаул командовал казачьей сотней. Носил погоны с голубым просветом на серебряном поле без звёздочек.

В 1882 году гусарские и уланские полки были реорганизованы в драгунские, а для установления во всей кавалерии единообразия в чинах, драгунские капитаны были переименованы в ротмистров. С упразднением чина майора в 1884 году ротмистр повышается до VIII класса в Табели о рангах.

Знаки различия 
Образцы знаков различий ротмистра в Российской империи

Польская армия 
Ротмистр (, иногда англизирован до ) — польское воинское звание в кавалерии в период c XV до XX веков. Первоначально ротмистр командовал и мог стоять во главе как пехотных (рота), так и конных частей (хоругвь). Впоследствии ротмистром назывался командир эскадрона. В таком виде чин просуществовал до 1947 года, пока не был заменён на капитанское звание.

Германская и австрийская армии 
В Германии и Австро-Венгрии ротмистр соответствовал капитанскому званию. В Первой мировой войне ротмистр командовал эскадроном и иногда полком.

В вермахте звание ротмистр сохранилось в кавалерийских частях, а также в некоторых частях артиллерии, и соответствовало званию гауптман.

В Австрии с 1945 по 1978 годы, ротмистр являлся званием в жандармерии и полиции.

Другие армии 
 В Норвегии звание ротмистра (rittmeister) существует до сих пор в танковых и мотострелковых подразделениях.
 В Швеции ротмистр ()
 Ротмистры есть в армии Чехии (), но относятся они к категории прапорщиков ().
 В Дании звание ротмистр () просуществовало до 1951 года.

Персоналии 
Известные ротмистры:
 Платон Александрович Воейков — герой обороны Севастополя.
 Йозеф Габчик — ротмистр чехословацкой армии, участник операции «Антропоид».
 Роман Григорьевич Зарудный — герой сражения при Ла-Ротьере.
 Кернозицкий — польский — ротмистр, один из предводителей отрядов Лжедмитрия II.
 Владимир Литтауэр — ротмистр Сумского гусарского полка в Великой войне. В эмиграции — известный американский ипполог.
 Иван Степанович Мазепа — будущий гетман — был ротмистром гетманской надворной гвардии гетмана Дорошенко (1669 год).
 Витольд Пилецкий — солдат польского подполья, подчинённого польскому правительству в изгнании, организатор движения сопротивления в концентрационном лагере Освенцим.
 Ян Собеский — будущий Великий князь Литовский и король Польши.
 Манфред фон Рихтгофен — германский лётчик-истребитель, ставший лучшим асом Первой мировой войны с 80 сбитыми самолётами противника.
 барон Мюнхгаузен — ротмистр Брауншвейгского кирасирского полка Русской императорской армии.

См. также 
 Штабс-ротмистр
 Секунд-ротмистр
 Воинское звание

Примечания

Ссылки 

 
 
 Воинские и гражданские чины и звания в Российской империи, СССР и РФ и их знаки различия.

Воинские звания по алфавиту
Кавалерия
Военная история
Табель о рангах